Чэнгуань () — название ряда административных единиц в Китае. Как правило, такое название носят исторические районы старых городов.

 Чэнгуань (Лхаса) — район городского подчинения городского округа Лхаса Тибетского автономного района
 Чэнгуань (Ланьчжоу) — район городского подчинения городского округа Ланьчжоу провинции Ганьсу